Наконечна Світлана Леонівна (нар. 3 листопада 1993, м. Бережани, Україна[1]) — українська тележурналістка, акторка, ведуча, режисерка реаліті-шоу, фестивалів і телепрограм, тренерка з ораторського мистецтва.
 Наконечна Анастасія Володимирівна (нар. 14 грудня 1918, с. Червлене, Лебединський район, Сумська область) — українська партизанка часів Другої світової війни.

 Гросберг-Наконечна Ольга Северинівна («Степанівна», «Дарка»; 18 вересня 1923, с. Рошнів Тлумацького повіту Станіславського воєводства (тепер — Тисменицького району Івано-Франківської області) — 2 вересня 1993, м. Слов'янськ, Донецька область) — лицарка Срібного хреста заслуги УПА.

жіночі форми прізвищ